Arrondissement de Dinant est un ancien arrondissement français du département de Sambre-et-Meuse.
Arrondissement administratif de Dinant est un arrondissement administratif de Belgique (Région wallonne, province de Namur).